Le terme Europe occidentale peut désigner plusieurs concepts assez différents :
l'Union européenne et les pays de l'Association européenne de libre-échange dans un sens politico-économique ;
l'Occident chrétien (pays catholiques et protestants d'Europe), dans un contexte historique ;
l'Europe de l'Ouest au sens politique et géographique ;
les pays d'Europe qui se réfèrent à la civilisation occidentale.

Voir aussi 
Union de l'Europe occidentale